Barbara Garlaschelli – scrittrice e blogger italiana
 Luigi Garlaschelli – chimico, divulgatore scientifico, accademico e scrittore italiano
 Renzo Garlaschelli – ex calciatore italiano